Ruta je lahko:

 ruta - pokrivalo
 Ruta (slovensko rutica), rod rastlin iz družine rutičevk
 Ruta - žensko ime
 Ruta - naselje v Občini Lovrenc na Pohorju